DS Върджин Рейсинг е отбор от Формула Е, създаден през 2013 г. от Ричард Брансън, носещ името на неговата компания Върджин Груп. В моторните спортове Върджин има опит във Формула 1, където взима участие в периода 2010 – 2011 г.

История

Сезон 2014/15 
В дебютния сезон на Формула Е пилоти на отбора са Сам Бърд и Хайме Алгерсуари. За последните два кръга в Лондон Фабио Лаймер заменя Алгерсуари, чиито състезателен лиценз временно е отнет от ФИА от съображения за здравословното му състояние, след като след състезанието в Москва той припада вследствие на дехидратация. Бърд печели първата победа за тима във Формула Е в Путраджая, а в Лондон добавя още една. С общо 133 точки Върджин се класира на пето място при отборите. При пилотите Сам Бърд също е пети със 103 точки, Алгерсуари – 13-и с 30, а Лаймер не печели точки.

Сезон 2015/16 
След падането на забраната за разработка на собствена задвижваща система през сезон 2015/16 е обявено началото на сътрудничеството между Върджин и Ситроен, който ще изработва въпросните компоненти. Освен това отборът е прекръстен на DS Върджин Рейсинг, на името на подмарката на Ситроен DS. Сам Бърд запазва мястото си в отбора, а Хайме Алгерсуари напуска Формула Е, защото още няма резултати от проведените му след припадането в Москва медицински изследвания. На негово място идва Жан-Ерик Верн, който през по-голямата част от изминалия сезон кара за Андрети Аутоспорт. Със 144 точки DS Върджин Рейсинг завършва на трето място при отборите, а при пилотите Бърд е четвърти с 88 точки, а Верн – девети с 56.

Сезон 2016/17 
Жан-Ерик Верн напуска отбора в посока Тачита и на негово място идва трикратният шампион в Световния шампионат за туристически автомобили Хосе Мария Лопес. Лопес пропуска двата старта в Ню Йорк заради участието си на 6-те часа на Нюрбургринг, като на негово място стартира Алекс Лин. DS Върджин Рейсинг остава на четвърто място в отборното класиране със 190 точки. Сам Бърд отново е четвърти със 122 точки, Лопес е девети с 65, а Лин отпада и двата си старата, но веднъж успява да спечели пол позиция и съответно три точки, с които заема 23-тото място в класирането.

Сезон 2017/18 
За сезон 2017/18 Алекс Лин сменя за постоянно Хосе Мария Лопес.

Пилоти

Резултати

Източници 

Отбори от Формула Е
Автомобилен спорт във Великобритания
Спорт в Лондон